Callidulidae är en familj av fjärilar. Callidulidae ingår i överfamiljen Calliduloidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Callidulidae 81 arter. 

Callidulidae är enda familjen i överfamiljen Calliduloidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Callidulidae